Ном, номос (, ) — греческое и римское название административной единицы в Древнем Египте, утвердившееся с эллинистического периода и также применяемое в науке к более древним эпохам истории Египта, когда области государства носили название септ, спат, сепат (транслит. ).

Название 
<div>
Древнеегипетское название нома — септ, транслитерируется как  — спт, для удобства между согласными вставляется буква «е». В текстах пирамид звука «а» ещё не было, поэтому наиболее раннее произношение — спт, а позднее — спат, сепат (). Устаревшее прочтение, от которого современные египтологи отказались, — джатт (ḏ3tt). Варианты иероглифического написания названия:

Греческое название — «номос» () впервые встречается у Геродота, и в данном контексте означает «округ», «область», произведённое от другого значения — «пастбище», «обиталище». Римляне, помимо «номус» (), иногда называли эти административные единицы латинским словом «префектура» или «префектура города» (), например у Плиния в «Естественной истории».

Количество 

Доподлинно неизвестно, при каком из царей I—II династии была введена административная номовая система, но, по имеющимся сведениям, она уже существовала к началу правления III династии. Количество и площадь номов не были постоянными:
 37 номов — 22 в Верхнем и 15 в Нижнем Египте — называются в период Древнего царства (XXVIII — XXII вв. до н. э.) в списках храмов фараонов Снофру (IV династия) и Ниусерра (V династия).
 42 нома — 22 в Верхнем и 20 в Нижнем Египте — называются в период Нового царства (XVI—XI вв. до н. э.), 42 бога на суде Осириса в 125-й главе «Книги мертвых» соответствовали 42-м номам.
 36 номов — 10 в Фиваиде (Верхний Египет), 10 в Дельте (Нижний Египет), 16 в Гептаномиде (Средний Египет) — такое число приводит Страбон, но сразу же оговаривается: «…что по словам некоторых писателей, всех номов было столько, сколько зал в Лабиринте; число же их меньше 36…»
 42 нома (иногда 44) — в списках греко-римского Египта, административная система усложняется, происходит более мелкое дробление областей, были образованы новые номы, а старые переименованы или получили соответствующие греческие, а позже римские названия.

Особенности в различные периоды

Династический период 
Возникновение. По господствовавшей в египтологии до 1970-х годов теории, номы — это первые примитивные государства в Древнем Египте, ставшие позже административными единицами объединённой страны. Сегодня некоторые исследователи связывают возникновение номов с административными преобразованиями раннединастического времени (Е. Мартин-Пардей и др.).

Каждый ном имел свои установленные границы, политический и религиозный центр, войско, богов-покровителей и символ-герб. Также одной из главных причин централизации в административных областях была необходимость обеспечения функционирования единой ирригационной системы.

<div>
Прочие территории. Термином «септ» древние египтяне обозначали административную территорию, которая в свою очередь подразделялась на различные угодья и владения — одно из них — «у», небольшая область в рамках септа. По поздним текстам известен термин  — территория применительно к владениям храмов.
G43-N21:Z1 — «У» () округ, область, иногда в Новом царстве графически — .
Aa13:O1:Z1O49 —  территория применительно к храму.

Эллинистический период 
Территориальные нововведения. При Птолемеях административная система Египта была модернизирована в соответствии с интересами греко-македонской знати на основе уходящих в глубокую древность прежних территориальных единиц. Весь Египет — так называемая у греков «хора» (, то есть страна, сельская местность), сохранил старое египетское разделение, но с изменёнными границами и корректировкой функций прежней администрации. Каждый ном был разделен на топархии (обычно две). Каждая топархия состояла из самых низовых административных единиц, называвшихся «ком» (, деревня). При этом количество топархий и ком в разных номах было неодинаковым. У Геродота и Страбона упоминается наименьшая единица деления — арура (), мера земельной площади у греков — около 0,024 га, у египтян — около 0,2 га. Последний объясняет, что «такое точное и мелкое деление необходимо из-за постоянного смешения границ, причиняемого Нилом во время разливов».

Помимо номов были выделены три официальных полиса () — привилегированных территориально-административных области городов Александрия, Птолемаида и Навкратис. Последний имел наименьшие привилегии и относился к Саисскому ному, а Александрия, как столица страны, обладала наибольшими юридическими правами самоуправления и даже считалась юридически отдельной от «хоры» (то есть не входящей в Египет, а прилежащей к нему). Особое устройство получил большой XXI ном Верхнего Египта, расположенный в Фаюме, — он стал подразделяться на три крупные части, так называемые «мериды».

Хозяйствование. Как и в Династическом Египте, хозяйственная деятельность номов была зависима от предписаний из столицы в связи с тем, что как и прежде была необходимость централизации управления единой ирригационной системой. Ирригация оставалась основой сельского хозяйства, с выделенных в номах «царских земель» урожай отправлялся в Александрию, на месте оставалось зерно в размерах прожиточного минимума. Также развивалось производство, по всей стране были размещены мастерские, принадлежащие к «царским монополиям», работники которых законодательно закреплялись за номом и не имели права уходить из него.

Администрация.  Руководство группы номов, обычно входящей в округ (всего было три округа — Фиваида, Гептаномида и Дельта):
 «эпистратег» — глава стратегов округа.
 «гиподиойкеты» и местные «диойкеты» — соответствовали диойкету, только рангом ниже — в округах.
Руководство нома:
 «стратег» — назначаемые царём представители его администрации, постепенно сменили номархов.
 «эконом» — возглавлял финансовое ведомство нома, подчинялся диойкету.
 «антиграфевс» — контролер при экономе, подчинялся эклогисту.
 «басиликограмматевс» — возглавлявший счетно-контрольное ведомство с обширной канцелярией и архивом царский секретарь.
 «номарх» — управляющий царскими владениями в номе, и обширными территориями — номархиями, часто не совпадавшими с границами номов.
 «эпистат» — жрец, управляющий храмами, ответственный перед правительством за выполнение храмами своих обязательств по отношению к государству.
В топархиях, а за ними и в комах, административная иерархия повторяла номовую, с полномочиями для своих административных единиц.

Римский период

Номарх 

Во главе административного аппарата нома стоял номарх (), он являлся представителем фараона, а также осуществлял контроль и управление административной областью. В его полномочия входили сбор налогов, судебные функции, набор и обеспечение войск, хозяйственное администрирование.

Титул номарха иногда напрямую вручался фараоном, а иногда передавался по наследству. Обычно наследственная передача титула практиковалась во время промежуточных периодов истории Египта, когда ослабление центральной власти приводило к усилению соперничества номархов с фараонами и между собой. В такие смутные времена личные амбиции и возможности некоторых номархов позволяли им добиваться большей самостоятельности и обособления своего нома, что, в свою очередь, приводило к дроблению территории Египта и даже иногда падению власти фараона. Известны случаи узурпации номархами права на корону, некоторые из которых привели к возникновению новых сильных династий, восстанавливающих централизованную власть в стране.

В Эллинистическом Египте номархи стали постепенно уступать власть назначаемым в номы стратегам. Эти должности были введены Птолемеем I (правил 323—283 гг. до н. э.), как следствие завоевания Египта греко-македонянами. Птолемей II (правил 285—246 гг. до н. э.) окончательно распределил административные функции, номовые чиновники теперь формально подчинялись царю, а реально — назначаемому представителю царя — стратегу, к которому переходит военно-политическая власть в номе. Номарх становится управляющим царскими владениями, фактически его полномочия сводятся к функциями чиновника по сельскохозяйственному ведомству.

Деление Верхнего Египта

Деление Нижнего Египта 
 См также: Список номов Древнего Египта. Нижний Египет.

Граница Нижнего Египта начинается к северу от Мемфиса, когда окружающие долину Верхнего Египта скалы постепенно расступаются. Здесь русло Нила начинает распадаться на несколько рукавов, которые веерообразно расходятся к Средиземному морю. Смысловое значение термина Нижний Египет то же, что и употребляемое древними египтянами название той области — «низовье», то есть место «в низу», вниз по реке Нил.

В трудах Геродота впервые встречается греческое название Нижнего Египта — Дельта. Диодор Сицилийский объясняет происхождение этого названия схожестью устьев Нила с треугольником, похожим на греческую букву — Δ Дельта.

«Номовое» государство 

В российском востоковедении помимо понятия ном — административная единица Древнего Египта — утвердилось предложенное И. М. Дьяконовым и В. А. Якобсоном типологическое деление государств III—II тыс. до н. э. на «номовые» и «территориальные». «Номовыми» называют государственные образования в пределах одной (реже нескольких) общин и имеющие один (крайне редко два-три) политических (религиозных) центра, также к ним примыкали сельскохозяйственные и охотничьи (иногда и рыболовные) угодья. «Территориальными» называют крупные государства, охватывающие некий речной бассейн.

Основным типом древних государств является «номовое» — фактически город-государство (в Древнем Египте к ним принадлежали мелкие царства до объединения страны). Более редким являлось «территориальное» государство, и его главной особенностью была его недолговечность. Единственным исключением стала долина Нила, где «территориальное» государство просуществовало тысячелетия, что некоторые историки связывают со специфическими природно-географическими условиями.

Примечания

Литература 
 Кузнецов Д. В. Эллинистический Египет: основные тенденции развития в конце IV — второй трети I вв. до н. э.: Учебное пособие. — Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2005. — 196 с.
 Helck, W. Die altägyptische Gaue. Wiesbaden, 1974 (Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients. Reihe B (Geisteswissenschaften), Nr. 5).
 Martin-Pardey, E. Untersuchungen zur ägyptischen Provinzialverwaltung bis zum Ende des Alten Reiches. Hildesheim, 1976 (Hildesheimer Ägyptologische Beiträge, 1) (возникновение номовой системы и её функционирование в эпоху Старого царства)
 Gomaà, F. Die Besiedlung Ägyptens während des Mittleren Reiches. Wiesbaden, 1986 (Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients. Reihe B (Geisteswissenschaften), Nr. 66). (административное устройство в эпоху Среднего царства)
 Wilkinson, T. A. H. Early Dynastic Egypt. L., 1999. P. 141 ff. ISBN 0-415-26011-6 (возникновение номовой системы)

Ссылки 

  «Египтологический изборник».

 
Римский Египет